Антифашистский конгресс деятелей культуры — конгресс представителей прогрессивной интеллигенции Польши, Западной Украина и Западной Белоруссии. Созван в 1936 году во Львове по инициативе Коммунистической партии Польши и Компартии Западной Украины с целью укрепления единого фронта борьбы против фашизма.

В подготовке конгресса принимали участие, в частности, писатели С. Тудор, Я. Галан, А. Гаврилюк, Г. Гурская, Л. Кручковский, К. Пелехатый и др. В его работе приняли участие более 100 известных деятелей культуры.

В ходе работы конгресса были сделаны доклада: «Культура и фашизм» (Г. Дембинский, С. Тудор), «Война и будущее культуры» (Л. Кручковский), «Культура и условия человеческого труда» (Г. Крагельская), «О состоянии литературы, театра, музыки, журналистики, образования» (М. Чухновский, Я. Галан, В. Василевская, Б. Домбровский, Е. Зегалдович, А. Дан и др.).

Конгресс развенчал угнетательскую, профашистскую политику правительства буржуазной Польши, осудил угнетение капиталистами трудящихся масс, буржуазный национализм, шовинизм, милитаризм.

Как и другие примечательные события общественно-политического и культурно-художественного характера, произошедших в Европе по инициативе прогрессивных художников и деятелей науки во главе с М. Горьким и Р. Ролланом (Международная конференция революционных писателей 1930 в Харькове; создание Международного объединения революционных писателей в 1930; Всемирный антивоенный конгресс в Амстердаме, 1932; Международные конгрессы деятелей культуры и писателей в Париже, 1935, Валенсии и Мадриде, 1937, и др.), Львовский конгресс сыграл важную роль в деле защиты мира, демократии культуры, образования.

Литература 
 Антифашистского конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. Документы и материалы. Львов, 1956;
 Против фашизма и войны. Антифашистский конгресс деятелей культуры во Львове в 1936. Сборник документов и материалов. К., 1984;
 Антифашистского конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. Библиографический указатель. Львов, 1978

См. также 
 Конгресс писателей в защиту культуры (1935, Париж)

1936 год в культуре и искусстве
1936 год в Польше
Антифашистское сопротивление в Польше
История Польши
История Львова
Коммунистическая партия Западной Украины
Коммунистическая партия Западной Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании